Samnick peut désigner :
 Emmanuel Gustave Samnick, journaliste camerounais
 Victor Samnick, joueur de basket-ball